Románia
Runcu, Pantelimon községhez tartozó település Constanța megyében
Runcu, település Dâmbovița megyében
Runcu, település Gorj megyében
Runcu, Dascălu községhez tartozó falu Ilfov megyében
Runcu, település Vâlcea megyében